Willowbank  bezeichnet:
 Willowbank (Neuseeland), einen Ort in der neuseeländischen Region Southland
 Willowbank (Christchurch), einen Wildpark in Neuseeland
 Willowbank (Kanada), ein historisches Bauwerk in Queenston, Ontario
Willowbank (Queensland), ein Vorort von Ipswich im australischen Staat Queensland